Вейк-ан-Зее 1984 — 46-й международный шахматный турнир, который проходил в 1984 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1984 год в шахматах